Mohammadreza Khanzadeh (; Teherán, 1991. május 11. –) iráni válogatott labdarúgó, az élvonalbeli Persepolis hátvédje.

További információk 

Mohammad Reza Khanzadeh a PersianLeague.com oldalon
Soccerway profil
FFIRI profil

1991-ben született személyek
Iráni labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Teherániak